

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта Королевских ботанических садов Кью.
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Примечания 

Аликсия